Албанска католичка црква може бити:

 Католичка црква у Албанији, скуп свих католичких заједница, установа и организација у Албанији
 Албанска источнокатоличка црква, источнокатоличка црква грчко-византијског обреда у Албанији
 Итало-албанска источнокатоличка црква, посебна источнокатоличка црква у Италији

Види још 
 Католичанство (вишезначна одредница)
 Католичка црква (вишезначна одредница)
 Римокатоличка црква (вишезначна одредница)